

Cucina
 Marshmallow – celebre dolciume a base di zucchero
 Marshmallow Fluff – una dolce crema spalmabile dal sapore simile a quello dei marshmallow

Musica
 Marshmallow Overcoat – gruppo rock
 Marsh Mallows – gruppo hardcore punk
 Marshmello – produttore musicale e DJ
 Marshmallow World – canzone natalizia

Cinema e televisione
 Marshmallow Man – personaggio immaginario
Marshmallow Jones – un episodio della serie animata statunitense Camp Lazlo

Altri utilizzi 

 Android Marshmallow – è la sesta versione principale del sistema operativo Android di Google